VM i skak 1998 (FIDE) var en knockoutturnering, som sluttede med en match mellem den regerende FIDE-verdensmester i skak Anatolij Karpov fra Rusland, og Viswanathan Anand fra Indien. Tilføjelsen (FIDE) i navnet henviser til, at der var to verdensmester-titler på dette tidspunkt, idet Garri Kasparov fra Rusland havde titlen "klassisk" verdensmester. Dette var det første VM under det nye knockoutformat, hvor man startede med 128 spillere og spillede minimatcher på to partier i de første runder og endte med en finale over seks partier. Pga. det korte matchformat brugte man hurtigskak og lynskak som tiebreak ved uafgjort. Karpov, som var seedet direkte i VM-matchen, og Anand, som kun stod over i første runde, spillede 3 – 3 i de seks partier med normal betænkningstid, hvorefter Karpov vandt 2 – 0 i to partier hurtigskak og beholdt verdensmesterskabet.

Knockoutturneringen blev afviklet i Groningen, Holland, i december 1997 og tre dage efter afslutningen begyndte finalematchen i Lausanne, Schweiz, i den Internationale Olympiske Komité, IOC's museum.

Baggrund 
Med denne VM-cyklus brød FIDE med traditionen for at afholde tidskrævende interzoneturneringer og kandidatturnering for at finde en udfordrer til verdensmesteren. I stedet lavede man et kæmpearrangement, hvor 100 spillere kæmpede om en match mod Karpov. Oprindeligt var planen, at Karpov og Kasparov skulle seedes til semifinalerne, men Kasparov ville ikke genforene titlerne (og dermed sætte sin egen titel på spil) i et kort matchformat, og Karpov blev derfor seedet direkte til en finale over seks partier.

Formatet for hele knockoutturneringen mødte bred kritik, idet tiebreakafgørelserne i hurtigskak og lynskak kunne få meget stor betydning. Desuden skulle en spiller igennem syv eller otte runder, før han kunne møde en udhvilet Anatolij Karpov. Kasparovs omtale af matchen mellem Karpov og Anand var "mødet mellem en træt spiller og en gammel spiller".

Knockoutturneringstabel 
Anands vej til 1/8 finalerne gik således:
 Runde 1 (128 pladser) 9.-10. december: Oversidder
 Runde 2 (64 pladser) 11.-13. december: Sejr over Predrag Nikolić, Bosnien, med 2 – 0.
 Runde 3 (32 pladser) 14.-16. december: Sejr over Alexander Khalifman, Rusland, med 3½ – 2½ efter to runder omkampe.

Styrkeforhold før matchen 
Anand havde hævn til gode, idet han tabte kvartfinalen i kandidatturneringen i 1991 til Karpov med 3½ – 4½. I mellemtiden havde Anand placeret sig som en af tidens stærkeste spillere og havde bl.a. kæmpet sig frem til en match mod Kasparov om dennes klassiske VM-titel i 1995. Desuden havde han opnået gode resultater imod Karpov i turneringsspil.

Til Karpovs fordel talte, at han tidligere kun havde tabt matcher mod to spillere, Kasparov og Nigel Short, samt at han kunne møde udhvilet og nogenlunde velforberedt op til matchen, mens Anand kun havde haft et par dages pause siden afslutningen af knockoutturneringen. Men Karpov havde i de senere år haft middelmådige turneringsresultater og blev regnet for at have set sin bedste tid som skakspiller.

Match: Karpov – Anand 

*) Parti med kort betænkningstid (hurtigskak).

Efterspil 
FIDE fortsatte med at afvikle VM som knockoutturnering til og med VM i skak 2004 (FIDE), men ville fremover ikke seede den regerende verdensmester. Dette fik Karpov til i protest at melde fra til VM i skak 1999 (FIDE). Han har ikke siden været kvalificeret til at spille om verdensmesterskabet, og har sagt, at han fremover kun spiller for sin fornøjelses skyld.

Eksterne henvisninger 
 Karpov vs Anand, 1998, artikel og partier på Chessgames.com
 Weeks, Mark: World Chess Championship 1998 Karpov – Anand FIDE Title Match Highlights, artikel på Mark-Weeks.com

Noter 

VM-matcher i skak
Sport i 1998